Зої — жіноче ім'я.

 Зої — американський романтичний науково-фантастичний фільм 2018 року.

Див. також 
 Зоя